Coleophysis harpa är en snäckart. Coleophysis harpa ingår i släktet Coleophysis och familjen Retusidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
harpa